Emmental hat verschiedene Bedeutungen:
 eine Landschaft, siehe Emmental
davon abgeleitet:
 die Emmental Versicherung, ehemals Emmentalische Mobiliar-Versicherung mit Sitz in Konolfingen
 der Verwaltungskreis Emmental, der ab 1. Januar 2010 besteht.
 die Verwaltungsregion Emmental-Oberaargau, die ab 1. Januar 2010 besteht.
 Emmental (Welzbach), rechtes Bachtal zum Welzbach (zur Tauber) bei der Emmentaler Mühle, Gemarkung Werbachhausen, Gemeinde Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 ein Ort in Bessarabien, heute Pervormaisc (Odessa) in der Oblast Odessa

Siehe auch: 
 Emmentaler, Käsesorte 
 Emmenthal
 Unter-Emmentaler
 Emmentaler Alpen
 Emmentaler Nachrichten